Esta é uma lista de dirigentes (Diretores, Diretores-Gerais e Reitores) da Universidade Federal de Alfenas.

 Diretores da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas (EFOA) enquanto instituição privada de Ensino Superior:

 Diretores da EFOA após a federalização da instituição ocorrida em 1960:

 Diretores-Gerais da EFOA/Ceufe (Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas - Centro Universitário Federal):

 Reitores:

Legenda

 Galeria de Dirigentes da Universidade Federal de Alfenas, instalada na Reitoria da Unifal-MG.

Dirigentes Universidade Federal Alfenas
Listas de reitores de instituição de ensino superior do Brasil